Натуральне число 405
 405 рік до нашої ери
 405 рік нашої ери